Wipneus en Pim (boekenreeks), een reeks kinderboeken
Wipneus en Pim (dj-duo), een Nederlands dj-duo